Ox a Marvel Comics szuperhőse
 Ox, alternatív country zenét játszó kanadai együttes
 Ox, objektumorientált mátrixprogramozási nyelv
 az amőba játék egyik megnevezése
Ox a következő személyek beceneve:
 John Entwistle, brit basszusgitáros
 Samer el Nahhal, a finn Lordi basszusgitárosa
 David Schwarz, ausztrálfutball-játékos